Admiral steht für:
 Admiral, militärischer Dienstgrad
 Admiral (Schiff, 1905), deutscher Reichspostdampfer im Afrikadienst
 Admiral (Schiff, 1940), Passagierschiff auf dem Mississippi
 Admiral (Schmetterling), Schmetterling aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae)
 Admiral (Eierpunsch), mit Rotwein bereiteter Eierpunsch
 Admiral (Thermometer) Seewasserthermometer
 Admiral (Film), russischer Spielfilm von Andrei Krawtschuk (2008)
 Admiral Group, britische Versicherungsgruppe 
 Admiral Sportwetten, Sportwettenunternehmen
 Opel Admiral, Automodell von Opel
 Zeche Admiral, Bergwerk in Dortmund

Admiral steht für folgende geographischen Objekte:
 Admiral (Maryland), im Anne Arundel County
 Admiral (Texas), im Callahan County
 Admiral (West Virginia), im Ritchie County
 Admiral (Saskatchewan), in der Provinz Saskatchewan, Kanada

Admiral ist der Familienname folgender Personen:
 Eva-Maria Admiral (* 1965), österreichische Schauspielerin
 Virginia Admiral (1915–2000), US-amerikanische Malerin und Dichterin

Admiral ist der Künstlername folgender Personen:
 Admiral Freebee (* 1974), belgischer Songwriter
 Admiral Tibet (* 1960), jamaikanischer Sänger

Siehe auch:
 Der Admiral
 Admiral Bay
 Admirals-Nunatak
 Admiralen Peak
 Admiralty Peak
 Admiralty Chart
 Admiraal